

Toponymes
Montricher, commune suisse du canton de Vaud ;
Montricher, ancienne commune devenue Montricher-Albanne, commune française du département de la Savoie.

Personnes
Franz Mayor de Montricher (1810 - 1858), ingénieur suisse naturalisé français.
 Henri de Montricher, (1845-1916), ingénieur, fils du précédent.